Зелёная карта:
 «Зелёная карта» — международный договор страхования автогражданской ответственности.
 «Зелёная карта» — повесть украинских писателей Марины и Сергея Дяченко.
 «Зелёная карта» — фильм 1990 года с Жераром Депардье и Энди МакДауэлл.
 Гринкарта ( «Зелёная карта») — идентификационная карта, подтверждающая наличие вида на жительство в США.
 Зелёная карточка — судейский знак в футболе, свидетельствующий о следовании получившего её игрока принципам fair play.